Oleksijiwka (ukrainisch , russische Entsprechung meist Alexejewka/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Oleksijiwka (Oleksandriwka), Dorf im Rajon Perwomajske

Oblast Charkiw:
Oleksijiwka (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky
Oleksijiwka (Krasnokutsk), Dorf im Rajon Krasnokutsk
Oleksijiwka (Losowa), Dorf im Rajon Losowa
Oleksijiwka (Perwomajskyj), Dorf im Rajon Perwomajskyj
Oleksijiwka (Sachnowschtschyna), Dorf im Rajon Sachnowschtschyna
Oleksijiwka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk

Oblast Cherson:
Oleksijiwka (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk (bis 2016 Schtschorsiwka)
Oleksijiwka (Skadowsk, Bechtery), Dorf im Rajon Skadowsk, Landgemeinde Bechtery
Oleksijiwka (Skadowsk, Kalantschak), Dorf im Rajon Skadowsk, Siedlungsgemeinde Kalantschak
Oleksijiwka (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka

Oblast Chmelnyzkyj:
Oleksijiwka (Stara Synjawa), Dorf im Rajon Stara Synjawa

Oblast Dnipropetrowsk:
Oleksijiwka (Jurjiwka), Dorf im Rajon Jurjiwka
Oleksijiwka (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky
Oleksijiwka (Nikopol), Dorf im Rajon Nikopol
Oleksijiwka (Pokrowske), Dorf im Rajon Pokrowske
Oleksijiwka (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka
Oleksijiwka (Solone), Dorf im Rajon Solone

Oblast Donezk:
Oleksijiwka (Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha

Oblast Kiew:
Oleksijiwka (Boryslaw), Dorf im Rajon Boryslaw
Oleksijiwka (Shuriwka), Dorf im Rajon Shuriwka

Oblast Kirowohrad:
Oleksijiwka (Bobrynez), Dorf im Rajon Bobrynez
Oleksijiwka (Holowaniwsk), Dorf im Rajon Holowaniwsk
Oleksijiwka (Dobrowelytschkiwka), Dorf im Rajon Dobrowelytschkiwka
Oleksijiwka (Kropywnyzkyj), Dorf im Rajon Kropywnyzkyj
Oleksijiwka (Mala Wyska), Dorf im Rajon Mala Wyska
Oleksijiwka (Switlowodsk), Dorf im Rajon Switlowodsk

Oblast Luhansk:
Oleksijiwka (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe
Oleksijiwka (Starobilsk), Dorf im Rajon Starobilsk
Oleksijiwka (Schtschastja), Dorf im Rajon Schtschastja

Oblast Odessa:
Oleksijiwka (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
Oleksijiwka (Kodyma), Dorf im Rajon Kodyma
Oleksijiwka (Podilsk), Dorf im Rajon Podilsk
Oleksijiwka (Mykolajiwka), Dorf im Rajon Mykolajiwka
Oleksijiwka (Tarutyne), Dorf im Rajon Tarutyne

Oblast Poltawa:
Oleksijiwka (Hrebinka), Dorf im Rajon Hrebinka
Oleksijiwka (Maschiwka), Dorf im Rajon Maschiwka

Oblast Riwne:
Oleksijiwka (Hoschtscha), Dorf im Rajon Hoschtscha
Oleksijiwka (Sarny), Dorf im Rajon Sarny

Oblast Saporischschja:
Oleksijiwka (Polohy), Dorf im Rajon Polohy
Oleksijiwka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja

Oblast Sumy:
Oleksijiwka (Lebedyn), Dorf im Rajon Lebedyn
Oleksijiwka (Romny), Dorf im Rajon Romny
Oleksijiwka (Sumy), Dorf im Rajon Sumy

Oblast Tschernihiw:
Oleksijiwka (Bachmatsch), Dorf im Rajon Bachmatsch

Oblast Tscherniwzi:
Oleksijiwka (Dnister), Dorf im Rajon Dnister

Oblast Winnyzja:
Oleksijiwka (Illinzi), Dorf im Rajon Illinzi
Oleksijiwka (Nemyriw), Dorf im Rajon Nemyriw
Oleksijiwka (Schmerynka), Dorf im Rajon Schmerynka

Oblast Wolyn:
Oleksijiwka (Kamin-Kaschyrskyj), Dorf im Rajon Kamin-Kaschyrskyj

Siehe auch:
 Alexejewka